Валери Мересс  (; род. 8 июня 1954) — французская киноактриса. Известна по ролям в фильмах «Укол зонтиком», «Это не я, это — он!», «Банзай!».

Биография  
Родилась 8 июня 1954 в Париже. Провела все детство в Африке. В начале 70-х возвращается в Париж.  Участвовала в постановках труппы Сплендид. Затем появляется в кино. Снималась в картинах в различных европейских странах. Сначала комедии, затем более серьёзные роли. Сегодня Валери продолжает активно сниматься, чередуя легкий и серьёзный жанр. Живёт в пригороде Парижа.

Фильмография

Ссылки 
 Валери Мересс на портале Кинопоиск
 Валери Мересс на cайте Афиша